El término ecce homo puede hacer referencia a:

 «Ecce homo», las palabras latinas que pronuncia Poncio Pilato cuando presenta a Jesucristo ante la muchedumbre antes de su crucifixión.

Edificios
 Convento del Santo Ecce Homo de Sutamarchán (Boyacá), Colombia.
 Ermita del Ecce Homo de Noreña (Asturias), España.

Esculturas
 Santo Ecce Homo, escultura religiosa de Popayán, Colombia.

Hermandades religiosas españolas
 Cofradía Penitencial del Ecce Homo de Soria.
 Hermandad del Ecce Homo de Aspe (Alicante).
 Hermandad del Ecce Homo de Ciudad Real. 
 Hermandad del Ecce Homo de San Fernando (Cádiz).
 Hdad. de Penitencia de Jesús en su presentación al Pueblo (Ecce-Homo), María Santísima de la Estrella, Reina de la Paz (Ecce Mater Tua) y San José, Patrón de las Familias (Algeciras)
Libros
 Ecce homo. Cómo se llega a ser lo que se es, libro del filósofo alemán Friedrich Nietzsche.

Geografía
 Cerro del Ecce Homo de Alcalá de Henares (Madrid).

Pinturas de motivo religioso
 Ecce Homo, cuadro de Caravaggio.
 Ecce Homo, cuadro del Bosco en el Museo de Arte de Filadelfia.
 Ecce Homo, cuadro del Bosco en el Museo Städel de Fráncfort.
 Ecce Homo, cuadro de Jan Cossiers.
 Ecce Homo'' de Borja, mural de Elías García Martínez, conocido por su malograda restauración.